Sezon 2021/2022 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 26 listopada 2021 w fińskiej Ruce, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 13 marca 2022 w niemieckim Schonach. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Estonia, Austria, Włochy oraz Niemcy. 

Obrońcą tytułu był Norweg Jarl Magnus Riiber, a w Pucharze Narodów reprezentacja Niemiec. W tym sezonie ponownie najlepszy okazał się Norweg Jarl Magnus Riiber, a w Pucharze Narodów najlepsza okazała się reprezentacja Norwegii.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2021/2022 w kombinacji norweskiej